Поп Богомил () — болгарский религиозный деятель. Жил в X веке. Считается, что он был создателем новой ереси — богомильства, которая получила его имя. Конкретные данные о его жизни не сохранились. Первые упоминания о попе Богомиле как отце богомильства находится в книге «Беседа против богомилов» болгарского писателя пресвитера Козьмы (X век). Козьма утверждает, что поп Богомил был современником болгарского царя Петра I. Богомил упомянут как создатель богомильства также в «Синодике царя Борила» («Синодник Болгарской православной церкви» — ХІІІ век). Здесь упомянут и его ученик Михаил. Известными последователями попа Богомила были Тодор, Стефан, Добры, Василий и Пётр (Петър). В ряде средновековых сочинений он упомянут как автор еретических книг.

Литература 
 «Беседа против богомилите» — Презвитер Козма в «Из старата българска литература», издателство «Български писател», София, 1988 г., стр. 101—110
 «Богомилски книги и легенди» — Йордан Иванов (I изд. София 1925, II фототипно издание, изд. Наука и изкуство, 1970)

Религиозные деятели Болгарии
Ересиархи
Богомильство